Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Максиллария содержит 320 видов.

Примечания

Ссылки 
 Максиллария на сайте The Plant List
Максиллария
Максиллария